Hollenthon – comune austriaco nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Hollenthon – gruppo musicale austriaco